La Flippe peut se référer à:

Toponyme 
Lac La Flippe, un plan d'eau dans Baie-Saint-Paul, dans la MRC de Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.

Autres 
Concert La Flippe.
La Flippe Totale.